Биби́ Фрикоте́н () — название нескольких художественных произведений. Может означать:
 «» — французский комикс, впервые вышедший в 1924 году.
 «Биби Фрикотен» — французский фильм 1951 года, снятый по мотивам одноимённого комикса.